Ambrus Zoltán (1861–1932) író
Ambrus Zoltán (1944) sportvezető
Ambrus Zoltán (1946) zenész, a Neoton Família dobosa
Ambrus Zoltán (1946) könyvtárigazgató
Ambrus Zoltán (1966–2019) zenész, az Irigy Hónaljmirigy gitárosa